Le mot jour (ou journée) est l'intervalle de temps qui sépare le lever du coucher du soleil.
Il peut aussi désigner :

Durées 
 jour sidéral, temps mis par une planète pour faire un tour sur elle-même ;
 jour solaire ou temps solaire, durée entre deux retours successifs du Soleil au méridien local ;
 jour stellaire, temps mis par la Terre pour faire un tour sur elle-même dans un référentiel géocentrique.

Événements 
 Jour de la Terre, événement mondial célébré le  pour la protection de l'environnement ;
 jour du dépassement, date de l'année où l'humanité est supposée avoir consommé l'ensemble des ressources renouvelables.

Titres 

 le , date précise liée à un événement ; 
 
 Les Jours est un site web d'information lancé en 2016.

Autres 
 les Grands jours, ancienne juridiction française ;
 le jour, journée ou journal, une ancienne unité de mesure d'arpentage et de pratique agraire.

Voir aussi 
 
 
 

Jour